

Architettura 
 Ted Wright Stadium – impianto sportivo di Savannah, nella Georgia (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Ted Wright (1913-1983) – giocatore di football americano statunitense
 Ted Wright – pseudonimo di James Brown (1933-2006), cantante statunitense
 Ted Wright (1936-2006) – pugile statunitense